Hugo Lillier, född 3 oktober 1894 i Enköping, död 30 maj 1973 i Stockholm, var en svensk friidrottare (spjutkastning). Han vann SM-guld i spjut år 1919. Han tävlade för Mariebergs IK.

Referenser

Källor

Noter 

Svenska spjutkastare
Svenska mästare i spjutkastning
Mottagare av Stora grabbars och tjejers märke
Svenska idrottare under 1900-talet
Idrottare från Enköping
Födda 1894
Avlidna 1973
Män